Сент Лио има више значења:
 Сент Лио (Флорида)
 Сент Лио (Минесота)